Fruwirth ist der Name von

 Carl Fruwirth (Maler) (1810–1878), österreichischer Genre- und Historienmaler
 Carl Fruwirth (1862–1930), österreichischer Agrarwissenschaftler, Sohn des Malers